Ізотов Володимир Вікторович ( 1955) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Ізотов В'ячеслав Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ізотов Данило Сергійович ( 1991) — російський плавець, олімпійський медаліст.
 Ізотов Едуард Костянтинович (1936—2003) — радянський актор театру і кіно. Заслужений артист Російської Федерації (1999).
 Ізотов Микита Олексійович (1902—1951) — український шахтар, передовик, зачинатель ізотовського руху.
 Ізотов Сергій Васильович (1868—?) — старшина Дієвої армії УНР.
 Ізотов Сергій Петрович (1917—1983) — радянський великий вчений і конструктор авіаційних двигунів. Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Ленінської премії, Сталінської премії і Державної премії СРСР.
 Ізотов Юрій Іванович ( 1952) — український астрофізик, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук.

Див. також 
 Ізотова

Прізвища